Резьбовой стержень — крепёжное изделие:

 Резьбовой стержень — длинная шпилька, нарезаемая по размерам, то же, что резьбовой пруток.

 Резьбовой стержень — изделие больших размеров с шестигранной головкой, предназначенное для соединения крупных деревянных деталей, см. Глухарь.

Резьбовые крепёжные изделия